Джокич:

 Джокич, Ана (род. 1979) — черногорская гандболистка.
 Джокич, Деян (род. 2000) — швейцарский футболист, нападающий.
 Джокич, Джордже (в монашестве Георгий; род. 1949) — епископ Сербской православной церкви, епископ Канадский.
 Джокич, Йован (род. 1992) — сербский футболист, полузащитник.
 Джокич, Крста (в монашестве Константин; род. 1946) — епископ Сербской православной церкви на покое, епископ Средне-Европейский.
 Джокич, Мирослав (род. 1973) — македонский футболист.
 Джокич, Момчило (1911—1983) — югославский сербский футболист и тренер.
 Джокич, Петар (род. 1961) — министр труда и защиты ветеранов и инвалидов Республики Сербской.